Зелёный фургон:

 Зелёный фургон (повесть) — повесть Александра Козачинского.
 Зелёный фургон (фильм, 1959) — фильм режиссёра Генриха Габая по повести Козачинского.
 Зелёный фургон (фильм, 1983) — фильм режиссёра Александра Павловского по повести Козачинского.
 Зелёный фургон (телесериал) — телесериал 2020 года, продолжение одноимённого фильма 1983 года.